Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Citi Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Šúko Aojamová a Gabriela Dabrowská, jehož členky nestartovaly společně. Dabrowská zvolila start na současně hraném Bank of the West Classic 2015 ve Stanfordu. Spoluhráčkou Aojamové se stala japonská krajanka Eri Hozumiová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Klepačové s Arruabarrenovou.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený švýcarsko-francouzský pár Belinda Bencicová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal španělsko-slovinské turnajové trojky Laru Arruabarrenovou a Andreju Klepačovou výsledkem 7–5 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získala Bencicová druhý deblový titul v probíhající sezóně i kariéře. Mladenovicová vybojovala čtvrtou sezónní trofej a třináctou kariérní ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasija Pavljučenkovová (semifinále)
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová (1. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Andreja Klepačová (finále)
  'Belinda Bencicová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2015